2794 Kulik – asteroide
 Buzz Kulik – regista cinematografico statunitense
 Christian Kulik – calciatore tedesco
Grigorij Ivanovič Kulik – militare sovietico
 Il'ja Aleksandrovič Kulik – pattinatore russo
 Jakob Philipp Kulik – matematico
 Leonid Alekseevič Kulik – scienziato e mineralogista russo
Vladimir Jur'evič Kulik – calciatore russo
Vladislav Michajlovič Kulik – calciatore russo